Christian d’Oriola (1928–2007) – francuski szermierz – florecista
 Oriola – forma imienia Aurelia
 Oriola – sołectwo w Portugalii w gminie Portel
 Oriola w języku walencjańskim nazwa miasta Orihuela
 (701) Oriola